O Sportsklubben Vard Haugesund, ou simplesmente SK Vard Haugesund, é um clube de futebol da Noruega fundado em 1916. Sua sede fica localizada em Haugesund.

Ligações externas 
 Página oficial do SK Vard Haugesund 

Clubes de futebol fundados em 1916
Clubes de futebol da Noruega